Muigg ist der Familienname folgender Personen:

 Theresa Muigg (* 1984), österreichische Politikerin (SPÖ), MdEP